Soós Imre (1910–1997) levéltáros, történész
 Soós Imre (1930–1957) színész
 Soós Imre (1969) labdarúgó